High Island kan syfta på följande platser:

Australien 

 High Island (ö i Australien, Queensland, lat -17,16, long 146,01),

Myanmar 

 Myingyi Kyun, ö, Ayeyarwady,

Falklandsöarna 

 High Island (ö i Falklandsöarna),

Hongkong 

 High Island (artificiell ö), Sai Kung,

Indonesien 

 Pulau Salura, ö, Nusa Tenggara Timur,

Irland 

 High Island (ö i Irland, Connacht), County Galway,

Marshallöarna 

 Taklep, ö, Arnoatollen,

USA 

 High Island (ort), Texas, Galveston County, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Myanmarförgreningar
Robotskapade Falklandsöarnaförgreningar
Robotskapade Hongkongförgreningar
Robotskapade Indonesienförgreningar
Robotskapade Irlandförgreningar
Robotskapade Marshallöarnaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar